Отбрана означава стратегическа защита, може да се отнася до:

 Основни значения
 Отбрана, военна наука
 Противовъздушна отбрана
 Неизбежна отбрана
 Защита (в спорта)
 Самоотбрана – Самозащита
 Неизбежна отбрана

 Институции
 Министерство на отбраната на Република България
 Министерство на отбраната (Република Македония)
 Министерство на отбраната (Бразилия)
 Държавна комисия по отбрана на Северна Корея

 Други
 Български вестник Отбрана (1899)
 Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС
 Народна отбрана – Сърбия
 Инициатива за стратегическа отбрана – САЩ
 Исландска противовъздушна отбрана

Вижте също 
 Защита (пояснение)